Chamleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chamleh (ort i Khorasan), 
 Chamleh (ort i Zanjan), 

Robotskapade Iranförgreningar